Гибель империи:

 «Гибель империи» — телесериал 2005 года.
 «Гибель империи. Византийский урок» — фильм 2008 года.
 «Гибель империи» — книга-монография Егора Гайдара, посвященная анализу экономических и социально-политических причин распада СССР.
 «Егор Гайдар: Гибель империи» — документально-публицистический фильм Алексея Пивоварова 2013 года по одноимённой книге Егора Гайдара.